Boljanovići est un toponyme qui peut désigner :
 Boljanovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
 Boljanovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Trnovo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Boljanovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.